Игорь Павлович Мотяшов (род. 7 октября 1932, Москва) — российский критик, литературовед; .

Биография 
В 1954 г. окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина.

В 1957 г. вступил в КПСС.

Творчество 
Печатался с 1955 года. Автор многих статей и книг по советской детской литературе, в которых рассматривалось творчество С. Михалкова, А. Барто, С. Алексеева, З. Воскресенской, А. Лиханова и др.

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ

Награды 
 Орден Дружбы народов.

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники МПГУ
Члены КПСС